Dari puede referirse a:
 Dari, denominación de la lengua persa en Afganistán. 
Dari (Hazaribagh), localidad del distrito de Hazaribagh en Jharkhand, India. 
 Dari (Guyarat) , localidad de la India en el estado de Guyarat.